El término Porqueriza puede hacer referencia a:

 Porqueriza (Salamanca), localidad del municipio de La Mata de Ledesma, en la provincia de Salamanca, España.
 Pocilga, lugar donde se crían los cerdos domésticos.